

Sciences et techniques

Informatique 
 Math est un logiciel de la suite bureautique OpenOffice.org.
 <math>...</math> est une balise du langage de MediaWiki (utilisé par Wikipédia) permettant de définir des formules mathématiques TeX, voir Aide:Formules TeX.

Mathématiques 
 Math est une variante orthographique de Maths, une abréviation de Mathématiques.

Culture et société

Musique 
 Math rock est une forme de rock expérimental.
 Mute Math est un groupe de post-rock américain.

Religion 
 Math est synonyme de monastère dans le sous-continent indien.

Vidéo 
 MATH, vidéaste belge actif sur YouTube depuis 2014.

Anthroponyme 
 Math est un diminutif de Matthieu, voir aussi .
 Math est un magicien de la mythologie celtique galloise, souverain du royaume de Gwynedd.